DDR-Fußball-Oberliga 1953/1954 var Östtysklands högstadivision i fotboll den säsongen, som bestod av 15 lag och vanns av Turbine Erfurt.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1953/1954
1953/1954
1953 i Östtyskland
1954 i Östtyskland